Dunois

 Géographie :
 le Dunois ou « pays dunois » est une région de l'ouest de la Beauce, s'étendant de Châteaudun (sous-préfecture du département d'Eure-et-Loir) jusqu'au nord du département de Loir-et-Cher, aux confins du Vendômois. 
 le Dunois est aussi la désignation d'un autre petit pays, dans la Marche (Creuse) : il avait pour lieux principaux Dun-le-Palleteau, La Celle-Dunoise, Saint-Sulpice-le-Dunois et Bussière-Dunoise.
 Le Val Dunois ou communauté de communes du Val Dunois est une intercommunalité de la Meuse.
 Dunois (es) est également le nom des habitants de la susdite ville de Châteaudun
 Dunois est également le nom des habitants de Dun-sur-Meuse.
 Dunois est également le nom donné à un quartier de la ville d'Orléans
 Personnages :
 Dunois est une désignation courante de Jean d'Orléans, comte de Dunois (1402-1468), compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. 
 Dunois désigne un autre comte de Dunois, François  d'Orléans-Longueville, révolté contre le pouvoir royal à la fin du  (voir Guerre folle)
 Amédée Dunois, résistant socialiste

 Autres :
 Un « dunois » est un des noms pour un bateau de type berrichon.